Col termine Kentucky ci si può riferire a diverse voci presenti nell'enciclopedia:

Geografia
Il Kentucky è uno degli Stati Uniti d'America. 
Kentucky (fiume): fiume degli USA che scorre nell'omonimo stato

Sport
Kentucky Colonels: squadra di pallacanestro della American Basketball Association
Kentucky Pro Cats: squadra di pallacanestro della ABA 2000

Cinema
Kentucky: film del 1938 diretto da David Butler

Musica
Kentucky Rain – brano musicale di Elvis Presley
 Kentucky – album dei Black Stone Cherry del 2016

Aziende
Kentucky Fried Chicken: catena statunitense di fast food
Kentucky Camp: azienda italiana produttrice di camper, acquistata nel novembre 2010 dalla Rimor SpA.

Altro
USS Kentucky nome di diverse navi della marina militare degli Stati Uniti d'America